Бусиа — город в Уганде, центр одноимённого округа в Восточной области. Население — 47 100 чел. (2011).

География 
Город расположен на самом востоке Уганды, возле границы с Кенией. Расстояние до столицы страны, Кампалы, примерно составляет 202 км (по прямой — 168,63 км). Сразу через границу в Кении находится округ, также носящий название Бусиа (с одноимённым административным центром). Неподалёку расположено озеро Виктория.

Климат

Экономика 
Город является важным торговым центром, через него, а также соседние города Малаба (Кения) и  проходят торговые и людские потоки между странами Восточноафриканского сообщества. Из Уганды через Бусиа вывозятся кофе, хлопок и древесину — далее они следуют в кенийский порт Момбасу, откуда развозятся по многим странам мира. В Кению экспортируются рыба, бананы, ананасы и манго, маис, бобовые, арахис и сорго. В то же время, в Уганду ввозятся через Бусиа нефтепродукты, растительное масло, мыло, предметы одежды, электроника и автомобили.

Население 
Население города стабильно растёт: если в 2002 году здесь проживало 36 630 человек, то в 2010 — 45 700, а в 2011 — 47 100.

Примечания

Ссылки 

Города Уганды